Trupp steht für:

 Trupp (Militär), die kleinste militärische Teileinheit
 die kleinste Teileinheit einer Einsatzhundertschaft
 eine Taktische Einheit oder Teileinheit bei sonstigen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 eine kleine Gruppe von Tieren, beispielsweise Vögeln

Trupp ist der Name folgender Personen:
 Johannes Trupp (* 1991), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Troup
 Truppe
 Truppführer